Goednes abnormalis — вид чешуекрылых из подсемейства совок-пядениц. Единственный вид в роде Goednes.

Описание 
Щупики косо поднимающиеся, в два раза длиннее головы. Второй членик щупиков светло-коричневый с белой вершиной, сверху с небольшой бахромкой. Третий членик тёмно-коричневый, гладкий. Ноги с гладкими чешуйками. Крылья светло-серые с более тёмной каймой и белыми, хорошо выраженными пятнами, их размах около 17 мм. Передние крылья на вершине острые.

Распространение 
Вид встречается в Суринаме.

Примечания

Ссылки 
 Natural History Museum Lepidoptera genus database

Совки-пяденицы
Насекомые Северной Америки
Животные, описанные в 1916 году
Эндемики Южной Америки